|-
| (89601) 2001 XV168||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89602) 2001 XA169||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89603) 2001 XH169||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89604) 2001 XM170||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89605) 2001 XT172||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89606) 2001 XF173||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89607) 2001 XC176||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89608) 2001 XH178||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89609) 2001 XN179||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89610) 2001 XR181||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89611) 2001 XR182||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89612) 2001 XV183||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89613) 2001 XM185||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89614) 2001 XZ185||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89615) 2001 XW187||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89616) 2001 XH189||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89617) 2001 XG191||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89618) 2001 XB192||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89619) 2001 XE192||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89620) 2001 XM193||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89621) 2001 XR194||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89622) 2001 XH195||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89623) 2001 XW196||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89624) 2001 XR197||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89625) 2001 XF198||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89626) 2001 XS199||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89627) 2001 XC201||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89628) 2001 XV205||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89629) 2001 XJ206||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89630) 2001 XX206||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89631) 2001 XG208||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89632) 2001 XO208||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89633) 2001 XM210||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89634) 2001 XO211||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89635) 2001 XK213||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89636) 2001 XR213||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89637) 2001 XA214||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89638) 2001 XP214||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89639) 2001 XD219||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89640) 2001 XP221||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89641) 2001 XD222||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89642) 2001 XJ223||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89643) 2001 XA225||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89644) 2001 XQ227||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89645) 2001 XX229||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89646) 2001 XC231||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89647) 2001 XS231||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89648) 2001 XT238||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89649) 2001 XA241||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89650) 2001 XT241||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89651) 2001 XX245||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89652) 2001 XO249||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89653) 2001 XS249||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89654) 2001 XL250||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89655) 2001 XA251||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89656) 2001 XH257||||7 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89657) 2001 XO259||||9 грудня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89658) 2001 XX261||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89659) 2001 XW263||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89660) 2001 YC3||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89661) 2001 YD3||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89662) 2001 YF4||||21 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89663) 2001 YN5||||17 грудня 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| 89664 Піньята (Pignata)||||19 грудня 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (89665) 2001 YO6||||20 грудня 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (89666) 2001 YO10||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89667) 2001 YK11||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89668) 2001 YE13||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89669) 2001 YK14||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89670) 2001 YN17||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89671) 2001 YA24||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89672) 2001 YG26||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89673) 2001 YW27||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89674) 2001 YP37||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89675) 2001 YS41||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89676) 2001 YA46||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89677) 2001 YC46||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89678) 2001 YV46||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89679) 2001 YW47||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89680) 2001 YY47||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89681) 2001 YA48||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89682) 2001 YF48||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89683) 2001 YK48||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89684) 2001 YY53||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89685) 2001 YB57||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89686) 2001 YM57||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89687) 2001 YX62||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89688) 2001 YK68||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89689) 2001 YT68||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89690) 2001 YA70||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89691) 2001 YC70||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89692) 2001 YP70||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89693) 2001 YF72||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89694) 2001 YS74||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89695) 2001 YU74||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89696) 2001 YD75||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89697) 2001 YA78||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89698) 2001 YB78||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89699) 2001 YU79||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89700) 2001 YA84||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

89600